Anselmo da Baggio, paus Alexander II (+1061)
 Anselmus van Lucca (1036-1086), bisschop van Lucca (1061-1086)
 Anselmus van Canterbury (ca. 1033-1109), aartsbisschop van Canterbury (1093-1109)
 Anselmus van Laon (+1117), Frans theoloog
 Anselmus van Vlaanderen, musicus 16e eeuw